Фінал Кубка Італії з футболу 2009 — фінальний матч розіграшу Кубка Італії сезону 2008—2009, в якому зустрічались «Лаціо» і «Сампдорія». Матч відбувся 13 травня 2009 року на «Олімпійському стадіоні» в Римі.

Шлях до фіналу

Фінал

Посилання 
 Матч на soccerway.com 

2009 у футболі
2009 в італійському спорті
Фінали кубка Італії з футболу